Си́нема — многозначный термин. Может означать:
 Синема — род водных растений (Synnema).
 Синема — советский художественный фильм.
 Синема — российский фильмовый телеканал.

См. также